Буле-Мозель:
 Буле-Мозель — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Буле-Мозель — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.
 Буле-Мозель — упразднённый округ в департаменте Мозель, Франция.

См. также 
 Буле (значения)